Ренський Борис Борисович (1903-1969) — керівник джаз-оркестру, диригент, конферансьє, джазовий композитор.
 Ренський Михайло Дмитрович (1882-1960) — український краєзнавець та археолог.

Прізвища